Сан Саба има више значења:
 Округ Сан Саба (Тексас)
 Сан Саба (Тексас)